Beat (din engleză), este un verb neregulat (ale cărui forme sunt beat, beat, beat/beaten), ce se poate referi la:
 a bate, a lovi, a învinge, a depăși, a atinge (dur), a întrece
 bătut, lovit, învins, depășit, atins, întrecut, folosit ca adjectiv, la forma de participiu trecut

Film 
 Beat (film din 2000), film despre scriitorul William Seward Burroughs
 Beat (film din 1998), film japonez

Muzică 
 Muzică beat, stil de muzică britanic, varietate a rock'n'roll-ului, promovat de The Beatles
 Beat (album) album al formației King Crimson

Jocuri video 
Beats (joc video), joc video pentru PlayStation Portable

Vezi și 
 Generația beat, o mișcare social-literară inițiată de un grup de scriitori americani din anii 1950 și 1960.

 
Cuvinte și expresii în limba engleză